Передельцы — название населённых пунктов в России:

 Передельцы — бывшая деревня, вошедшая в состав города Московский Новомосковского административного округа Москвы.
 Передельцы — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.